Bompas kan syfta på:

 Bompas, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Bompas, Pyrénées-Orientales, fransk kommun i departementet Pyrénées-Orientales